Белендорф:

 Белендорф — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.
 Белендорф, Брайан (род. 1973) — технолог, программист.
 Белендорф, Герман Леопольд (1773—1828) — профессор кафедры практического богословия Дерптского университета.